

Patronyme 

 Jean-Eric Ghia (1976-), universitaire, communicateur scientifique et consul honoraire de France.
 Dana Ghia (1932- ; parfois créditée Ghia Arlen), actrice, chanteuse et mannequin italien.

Automobile 
 Carrozzeria Ghia, un des plus anciens carrossiers automobiles italiens.